Колісни́к — майстер, що виготовляє колеса, спеціалізація стельмаха

Прізвище 

Колісник — українське прізвище. Відомі носії:

 Колісник Андрій Володимирович (1965—2015);— старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колісник Анна Сергіївна (1994) — українська юристка, кандидатка у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року.
 Колісник Віктор Павлович (1960) — український правник, Суддя Верховного Суду України.
 Колісник Василь Богданович (1990) — український актор та поет.
 Колісник Дан Вікторович (1989—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колісник Дмитро Іванович (1883–1958) — український письменник.
 Колісник Микола Дмитрович (1954) — український політик, народний депутат України 4-го скликання.
 Колісник Нестір Данилович — український лірник.
 Колісник Олег Сергійович — полковник медичної служби ЗСУ, учасник російсько-української війни, заслужений лікар України.
 Колісник Олена Петрівна (1939-) — українська радянська діячка, бригадир жіночої тракторної бригади, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Колісник Петро Іванович (1921–1996) — український кліматолог, кандидат географічних наук, доцент КНУ ім. Т. Шевченка.
 Колісник Петро (1927-1953) — український військовик, вояк Української Повстанської Армії, надрайоновий провідник у Київській та Вінницькій областях (1949—1952).
 Колісник Роман (1923) — український прозаїк, гуморист, сатирик, журналіст, перекладач, історик.
 Колісник Юрій Вікторович (* 1972) — український науковець, педагог, доктор наук із соціальних комунікацій.

Див. також 
 Колісниченко
 Колесников — російське прізвище
 Стельмах — українське прізвище

Українські прізвища